

Personnages réels 

 Kevin Brown (1964-), ancien lanceur jamaïcain de disque ;
 Kevin Brown (1965-), ancien lanceur droitier américain au baseball ;
 Kevin Brown (1966-), ancien lanceur gaucher américain au baseball ;
 Kevin Brown (1970-), ancien demi offensif de la Ligue nationale de football ;
 Kevin Brown (1973-), ancien receveur américain au baseball ;
 Kevin Brown (1965-), ancien joueur britannique de hockey sur glace ;
 Kevin Brown (1984-), joueur britannique de rugby ;
 Kevin Brown (1985-), plaqueur défensif de la Ligue nationale de football ;
 Kevin Brown (1974-), ancien joueur britannique de hockey sur glace ;
 Kevin Brown (1961-), historien de médecine britannique ;
 Kevin Brown (1984-), joueur de rugby à XIII anglais.